Als Kloster Marmoutier bezeichnen sich folgende Klöster: 

 das Kloster Marmoutier im Elsass
 das Kloster Marmoutier bei Tours